Příjmení Jaeger nosí více významných osobností:

 Andrea Jaegerová (* 1965) – americká profesionální tenistka
 Johannes Jaeger (1832–1908) – německý fotograf

jiný význam
 Jaeger-LeCoultre – švýcarská hodinářská firma